Viksjö församling kan syfta på:
Viksjö församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift
Viksjö församling, Stockholms stift – en församling i Stockholms stift